Haden est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Andy Haden (1950-2020), joueur de rugby à XV néo-zélandais
  (1925-2013), ministre presbytérien américain
  (1937-2004), juge américain
 Charles Thomas Haden (1786-1824), médecin et chirurgien britannique
 Charlie Haden (1937-2014), contrebassiste de free jazz américain
 Francis Seymour Haden (1818-1910), chirurgien et graveur anglais, fils de Charles Thomas Haden 
  (1788-1856), ingénieur et inventeur britannique
 , joueur de cricket anglais
  (1914-1996), joueur de cricket anglais
 Joe Haden (né en 1989), joueur américain de football américain
 Josh Haden (né en 1968), musicien, fils de Charlie Haden 
  (né en 1976), acteur de télévision américain
 , acteur de télévision britannique
  (né en 1953), joueur américain de football américain
 Petra Haden (née en 1971), musicienne, fille de Charlie Haden 
 Rachel Haden (née en 1971), musicienne, fille de Charlie Haden 
  (1902-1974), joueur de fooball anglais
 Sara Haden (1898-1981), actrice américaine
 Suzette Haden Elgin (née en 1936), écrivaine de langue anglaise 
 Tanya Haden (née en 1971), musicienne, fille de Charlie Haden 
 Thomas Haden Church (né en 1961), acteur américain

Personnage fictif
David Haden, personnage de la série américain New York, unité spéciale

Prénom
 Haden Edwards (1771-1849), propriétaire et spéculateur américain
 Haden Harrison Edwards (1812-1865), marchand et législateur texan

Toponyme

, ville de la région de Toowoomba dans le Queensland

, ville fantôme du comté de Teton en Idaho
, communauté du comté de Botetourt  en Virginie

, secteur résidentiel dans les Midlands de l'Ouest en Angleterre

Voir aussi
Haden, type de mangue
, marque de motocyclette anglaise

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme